Норман Вахтра (); () — эстонский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий c 2020 года за команду мирового тура «».

Карьера

Достижения 

 2014
 2-й Чемпионат Эстонии — Индивидуальная гонка (юниоры)
 2016
 7-й Гран-при Минска
 2017
 2-й Гран-при Минска
 2-й Чемпионат Эстонии — Индивидуальная гонка 
 3-й Чемпионат Эстонии — Индивидуальная гонка
 9-й Тур Эстонии — Генеральная классификация
 2018
 1-й  Чемпион Эстонии — Индивидуальная гонка 
 2-й Чемпионат Эстонии — Индивидуальная гонка 
 3-й Чемпионат Эстонии — Индивидуальная гонка
 3-й Кубок Минска
 4-й Чемпионат Эстонии — Групповая гонка
 7-й Тур Средиземного моря — Генеральная классификация
 8-й Гран-при Кальмара
 9-й Baltic Chain Tour — Генеральная классификация
 1-й  — Молодёжная классификация
 2019
 1-й  Тур Олимпийской Солидарности — Генеральная классификация
 1-й  — Очковая классификация
 1-й — Этапы 2, 3 и 5
 1-й Гран-при Минска
 1-й Гран-при Кальмара
 1-й Кубок министра национальной обороны (Республика Польша)
 1-й Memoriał Henryka Łasaka
 7-й Grand Prix Velo Alanya
 7-й Dookoła Mazowsza — Генеральная классификация
 8-й Тур Синтая — Генеральная классификация

Примечания

Ссылки 
  Вахтра, Норман на FirstCycling
 
 
 
 
 
 
 

Велогонщики Эстонии